Obiteljsko slavlje (1996.), francuski film, izvornik naslova Un air de famille
Un air de famille (kazališni komad), po kojem je snimljen istoimeni film
Un air de famille (televizijska emisija)